Hiperespacio puede referirse a:
 En geometría, el hiperespacio es un espacio euclidiano que tiene cuatro o más dimensiones;
 En ciencia ficción, el Hiperespacio es una especie de región conectada con nuestro universo, y a menudo sirve como atajo en los viajes interestelares para viajar más rápido que la luz, basado en la hipótesis de que se puede llegar de un lugar a otro a través de la cuarta dimensión.
 Un libro de Michio Kaku, Hiperespacio.